Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute du 8 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Turner et Christine Matison.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1975
Perth
Tennis en Australie en 1975
Tennis en décembre 1975